Прислониха — название населенных пунктов в России:
 
 Прислониха — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Прислониха — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Прислониха — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Прислониха — село в Карсунском районе Ульяновской области.